Bonawentura Buczyński (1800-1872) – franciszkanin
 Franciszek Buczyński (zm. 1939) – lekkoatleta
 Henryk Buczyński (1901-1945) – działacz PPS-lewicy
 Józef Buczyński (ur. 1949) – generał
 Krzysztof Buczyński (ur. 1958) – żeglarz, taternik
 Ładysław Buczyński (1919-1943) – dowódca oddziału GL
 Marian Buczyński (ujednoznacznienie)
 Paweł Buczyński (1953-2015) – kompozytor
 Stanisław Buczyński (1912-1982) – poeta
 Wacław Buczyński (1898-1969) – działacz komunistyczny
 Wincenty Buczyński (1789-1853) – jezuita